3 miejscowości w Polsce:
 Kawka – część miasta Włocławka
 Kawka – wieś w woj. lubelskim, w pow. lubelskim, w gminie Niemce
 Kawka – osada w woj. pomorskim, w pow. słupskim, w gminie Kępice
Ornitologia:
 Kawka – gatunek ptaka